Merobaude, console del 377 e 383
Merobaude, poeta del V secolo